Kompressionssyndrom steht für
 Crush-Syndrom

Siehe auch:
 Arteria-Poplitea-Kompressionssyndrom
 Nervenkompressionssyndrom
 Truncus-coeliacus-Kompressionssyndrom
 Vena-cava-Kompressionssyndrom